Klint kan syfta på:

 Klint (landform) – berg med branta väggar i Sverige, ett berg i Finland
 Klint (efternamn) – ett svenskt och danskt efternamn
 af Klint – svensk adelsätt
 HMS Gustaf af Klint – tidigare sjömätningsfartyg, nu vandrarhem i Stockholm

Växtnamn
 Klintsläktet – ett släkte i familjen korgblommiga växter, nyare genetisk forskning visar att släktet bör delas in i flera mindre
 Blåklintssläktet – ett släkte i familjen korgblommiga växter
 Doftklintssläktet –  ett släkte i familjen korgblommiga växter
 Rosenklintssläktet – ett släkte i familjen korgblommiga växter
 Jätteklintssläktet – ett släkte i familjen korgblommiga växter

Se även
 Klinte (olika betydelser)
 Kinta
 Klinten (olika betydelser)